Eckington hace referencia a:

 Eckington (Derbyshire), Inglaterra
 Eckington (Washington D. C.), Estados Unidos
 Eckington (Worcestershire), Inglaterra
 Eckington Corner, Sussex Oriental, Inglaterra